Triqui (volk), een volk in Mexico
 Triqui (taal), de taal van dat volk